Le nom École supérieure de l'audiovisuel (ou ESAV) peut faire référence à :

 l'ancien nom avant 2017 de l'École nationale supérieure de l'audiovisuel (ENSAV), de l'Université Toulouse-Jean-Jaurès ;
 l'École supérieure de l'audiovisuel, ou école supérieure de l'audiovisuel et des médias numériques de l'Institut national de l'audiovisuel, connue aussi sous l'appellation Ina Sup ;
 l'École supérieure de l'audiovisuel et du cinéma, de l'Université de Carthage, en Tunisie.